Милош Тихи (, ) — чешский астроном,  первооткрыватель комет и астероидов, который работает в обсерватории Клеть. В период 1994 по 2005 год совместно со своей женой Яной Тиха, а также двумя другими чешскими астрономами им было обнаружено в общей сложности 199 астероидов. Кроме того, этим астрономом также была открыта короткопериодическая комета 196P/Тихи.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (3337) Милош.

См. также 
 Ленка Коткова
 Зденька Ваврова
 Петр Правец

Примечания

Ссылки 
 Miloš Tichý - Head of the Kleť Observatory, hardware and technology

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Чехии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет